

Cinema 
 Kaspar Hauser – film di Kurt Matull del 1915
 L'enigma di Kaspar Hauser – film di Werner Herzog del 1974
 Kaspar Hauser – film di Peter Sehr del 1993
 La leggenda di Kaspar Hauser – film di Davide Manuli del 2012

Persone 
 Alexander Hauser (1984) – calciatore austriaco
 Arnold Hauser (1892-1978) – storico dell'arte ungherese
 Cole Hauser (1975) – attore statunitense
 Gustav Hauser (1856-1935) – patologo e batteriologo tedesco
 Gustavo Hauser (1891 –?) – calciatore italiano
 Herman Hauser (1882-1952) – liutaio tedesco
 Jan Hauser (1985) – giocatore di curling svizzero
 Josef Hauser (1910-1981) – pallanuotista tedesco
 Kaspar Hauser (1812 circa-1833) – giovane tedesco chiamato "il fanciullo d'Europa"
 Miska Hauser (1822-1887) – violinista austriaco
 Monika Hauser (1959) – ginecologa e attivista italo-svizzera
 Sam Hauser (1997) – cestista statunitense 
 Stjepan Hauser (1986) – violoncellista croato
 Thomas Hauser (1954) – giornalista tedesco
 Thomas Hauser (1953) – sciatore austriaco
 Thomas Hauser (1946) – scrittore statunitense
 Tim Hauser (1941-2014) – cantante, produttore discografico e arrangiatore statunitense
 Walter Hauser (1837-1902) – politico svizzero
 Walter Hauser (1893-1959) – architetto statunitense
 Wings Hauser (1947) – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Walter Hauser (1957) – scrittore svizzero

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Hauser – città nella contea di Kootenai (Idaho)
 Hauser – area non incorporata nella contea di Coos (Oregon)

Pagine correlate 
Thomas Hauser
Walter Hauser